3529 Dowling
Dowling (Texas), località del Texas nella contea di Jefferson

Persone 

Padre Dowling
Doris Dowling, attrice statunitense.
Jonathan Dowling, giocatore di football americano statunitense
Alexandra Dowling, attrice britannica 
Constance Dowling, attrice statunitense
Ras-I Dowling, giocatore di football americano statunitense
Roy Dowling